Kergos peut désigner :
 Le Château de Kergos, situé commune de Clohars Fouesnant dans le Finistère.
 La famille de Kergos
 Raymond Richou de Kergos, maire de Feneu